Погребовка () — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 60 человек. Занимает площадь 1,767 км². Почтовый индекс — 77022. Телефонный код — 03435.

Ссылки 
 Погребовка на сайте Верховной рады Украины